Суйя:

 Суйя () — деревня на южном побережье острова Крит, Греция.
 Суйя (, ) — муниципалитет в Испании.
 Суйя (приток Ялбынъя) — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Суйя (приток Язьвы) — река в Пермском крае.
 Суйя — индейский народ группы северные же.
 Суйа (:pt:Suja) — бутанский подсоленный чай с маслом, всегда подаётся к любой трапезе.

См. также
Суя